PPP2R5A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 486 амінокислот, а молекулярна маса — 56 194.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, хромосомах, центромерах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки